Pussy Party  (oder auch Cousin Stevie’s Pussy Party) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Pure Play Media und des Regisseurs Cousin Stevie. Die Reihe wurde 2006 mit dem AVN Award in der Kategorie Best All-Girl Series ausgezeichnet.

Zwischen 2004 und 2008 wurden 24 Folgen der Reihe gedreht. Viele bekannte Darstellerinnen haben in der Serie mitgespielt, unter anderen Nicki Hunter, Flower Tucci, Trina Michaels und Eva Angelina.

Darstellerinnen 
 Pussy Party 1 (2004): Charisma Cole, Eva Angelina, Katja Kassin, Lola Vargas, Lonnie Waters, Mari Possa, Monica Temptem, Sarah Blake
 Pussy Party 2 (2004): Alexis Fire, Cole Conners, Dominica Leoni, Eva, Flower Tucci, Gia Jordan, Kimberly Kane, Nikki Loren, Shy Love
 Pussy Party 3 (2004): Alana Evans, August Night, Harmony Rose, Jade Hsu, Michelle Lay, Natalia Wood, Nicki Hunter, Silky Thumper
 Pussy Party 4 (2004): Charlie Laine, Jassie, Kayla Marie, Lexi Marie, Makayla Cox, Monica Sweetheart, Penny Flame
 Pussy Party 5 (2004): Diamond Foxxx, Jackie Moore, Lani Kaluha, Lyla Lei, Monica Mayhem, Roxanne Hall, Trina Michaels, Trinity
 Pussy Party 6 (2004): Candi Apple, Flower Tucci, Julie Night, Kami Andrews, Kat, Cailey Taylor, Kylie Wylde, Marlena
 Pussy Party 7 (2005): Angela Stone, Avy Lee Roth, Cytherea, Lili Thai, Sandra Romain, Taylor Kurtis, Tyla Wynn, Victoria Sin
 Pussy Party 8 (2005): Aria Noir, Candy Lee, Celeste Star, Genesis Skye, Naudia Nyce, Selena Silver, Sinn Sage, Tiffany Taylor
 Pussy Party 9 (2005): Avy Lee Roth, Billie Britt, Cytherea, Michelle Lay, Naudia Nyce, Nicki Hunter, Roxanne Hall, Savannah James, Tiana Lynn, April Storm
 Pussy Party 10 (2005): Anastasia Pierce, Angela Stone, Annie Cruz, Julie Night, Kami Andrews, Kelly Wells, Mia Bangg, Sammie Rhodes
 Pussy Party 11 (2005): Angela Stone, Bailey, Charlie Laine, Dakota Dare, Marlena Mason, Sammie Rhodes, Veronica Stone, April Storm, Ava Vincent, Dillan Lauren
 Pussy Party 12 (2005): Alysa Knight, Dillan Lauren, Hillary Scott, Kat, Layla Jade, Stacy Thorn, Noname Jane, April Storm
 Pussy Party 13 (2005): Angela Stone, Annie Cruz, Cytherea, Flower Tucci, Julie Night, Kami Andrews, Kat, Kelly Wells, Kylie Wylde, Lili Thai, Nicki Hunter, Tiana Lynn
 Pussy Party 14 (2006): Amber Peach, Brandi Wylde, Erika Kole, Kami Andrews, Missy Monroe, Monica Sweetheart, Taryn Thomas, Vivian West, April Storm
 Pussy Party 15 (2006): Darryl Hanah, Flower Tucci, Kayla Paige, Nadia Styles, Rita Faltoyano, Roxy Jezel, Sunny Lane, Vixen Vogel, April Storm
 Pussy Party 16 (2006): Alana Evans, Ariana Jollee, Felony, Kaylynn, Nikki Nievez, Phyllisha Anne, Sindy Lange, Venus
 Pussy Party 17 (2006): Aubrey Addams, Brooke Haven, Christie Lee, Jada Fire, Mischa McKinnon, Naomi, Sierra Sinn, Veronica Jett
 Pussy Party 18 (2006): Ariel Summers, Charlie Laine, Eva Angelina, Gianna Lynn, Holly Wellin, Jenna Presley, Rebeca Linares, Sunny Lane
 Pussy Party 19 (2006): Ana Nova, Cindy Crawford, Clara G., Kylie Wylde, Lexi Bardot, Naomi, Nicki Hunter
 Pussy Party 20 (2007): Kala Prettyman, Kayla Paige, Kayla Quinn, Michelle Aston, Puma Swede, Rucca Page, Veronica Rayne
 Pussy Party 21 (2007): Aaliyah Jolie, Allison Pierce, Felony, Laeh Lexington, Luscious Lopez, Shannon Kelly, Sunny Lane, Velvet Rose
 Pussy Party 22 (2007): Avy Lee Roth, Flower Tucci, Julie Night, Kami Andrews, Mari Possa, Monica Sweetheart, Nicki Hunter, Sammie Rhodes, Trina Michaels
 Pussy Party 23 (2008): Amber Peach, Amber Rayne, Amile Waters, Anna Bell Lee, Lexi Love, Miss Kitty, Naudia Brown, Sindee Jennings
 Pussy Party 24 (2008): Alana Evans, Flower Tucci, Luscious Lopez, Nicki Hunter, Olivia O’Lovely, Richelle Ryan, Sunny Lane, Trina Michaels

Auszeichnungen 
 2006: AVN Award – Best All-Girl Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film